Пласиду-ди-Кастру:

 Пласиду-ди-Кастру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Акри.
 Пласиду-ди-Кастру — бразильский футбольный клуб представляющий одноимённый город из штата Акри.